Onomàstica:
Miyamoto 宮本 és un cognom japonès.
Kazushi Miyamoto
Kenji Miyamoto
Musashi Miyamoto
Nobuko Miyamoto
Shigeru Miyamoto
Teru Miyamoto
Tsuneyasu Miyamoto
Usagi Miyamoto
Yuriko Miyamoto
Miyamoto Munisai, pare de Musashi Miyamoto.
 Geografia:
Miyamoto (ciutat), a la província de Mimasaka.

Onomàstica